Никола́й Анто́нович Рундквист () — советский и российский путешественник, писатель, географ, краевед. Кандидат технических наук, член Союза журналистов России (1995). Многократный чемпион СССР и России по спортивному туризму, мастер спорта СССР по туризму.

Биография 
Родился 30 марта 1957 года в городе Кривой Рог в семье доцента Криворожского горнорудного института.

До 1967 года жил в Ленинграде, с 1967 года живёт в Свердловске. В 1979 году с отличием окончил металлургический факультет Уральского политехнического института, в 1984 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Структура и свойства нержавеющих мартенситно-стареющих сталей». До 1990 года работал на кафедре металловедения в УПИ. С 1990 года является профессиональным путешественником и писателем.

Являлся организатором и участником экспедиций «Большой Урал» (1991 год, Магнитогорск — побережье мыс Дежнёва, 100 дней, 3335 км) и «Дорогами России» (1997 год, Выборг — побережье Карского моря, 153 дня, 13 987 км) и других.

В соавторстве с  и фотографом  издал краеведческие энциклопедии «Свердловская область» и «Урал».

 является президентом Российской ассоциации пешеходных путешественников и участником оргкомитета Европейской ассоциации путешественников.

Библиография 
Автор 33 научных публикаций, 4 авторских свидетельств на изобретения в области производства сталей.

 Рундквист Н. А. В душе моей неосторожно вы разбудили вулкан! Экспедиция на Камчатку, Ключевскую группу вулканов. — Екатеринбург // Уральский следопыт. 2001. № 11. — С. 59—61.
 Сто дней на Урале. Ил. кн. альбом о спорт. экспедиции «Большой Урал-91». Авт. текста Н. А. Рундквист. — Екатеринбург: Баско. — 1993. — 163 с.
 Рундквист Н. А. Самая прекрасная дорога. — Екатеринбург: Баско. 2001. — 383 с.
 
 
 Рундквист Н. А. 33 маршрута выходного дня. Урал Южный и Средний. Курганская область, Челябинская область, Свердловская область, Башкортостан. Екатеринбург: Азимут: Уралаэрогеодезия. 2010. — 95 с.

Примечания

Ссылки 

Чемпионы СССР по спортивному туризму
Путешественники по алфавиту
Путешественники России
Путешественники СССР
Путешественники XXI века
Члены Союза журналистов России